Pédernec (en bretó Pederneg) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament de Costes del Nord. L'any 1999 tenia 1.654 habitants. El consell municipal ha aprovat la carta Ya d'ar brezhoneg.

Demografia

Administració

Referències 

Pedernec